Overcomer – album del 2013 di Mandisa
Overcomer – film del 2019 di Alex Kendrick